Лакичевич () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Лакичевич, Борис (род. 1988) — черногорский футболист, вратарь. 
 Лакичевич, Иван (род. 1993) — сербский футболист, защитник клуба «Доньи Срем».